Sinatra — свободный и открытый фреймворк, написанный на языке Ruby, предназначенный для разработки веб-приложений. Является альтернативой таким популярным фреймворкам на Ruby, как Ruby on Rails и Merb.

Спроектирован и разработан Блейком Мизерани. Sinatra — небольшое и гибкое приложение, не следующее типичному паттерну Model-View-Controller (модель-представление-контроллер), часто применяющемуся в веб-фреймворках, как, например, в Ruby on Rails. Вместо этого Sinatra фокусируется на идее быстрого создания веб-приложений на Ruby с минимальными усилиями.

Несколько известных компаний активно используют Sinatra, включая BBC, Engine Yard, Heroku, GitHub, и Songbird. Также компания Heroku обеспечивает спонсирование разработки Sinatra.

Пример 
#!/usr/bin/env ruby
require 'sinatra'

get '/' do
  redirect to('/hello/World')
end

get '/hello/:name' do
  "Hello #{params[:name]}!"
end

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Sinatra. 
 Проект Sinatra  на GitHub.
 Документация Sinatra на русском языке. 
 Русскоязычный сайт, посвящённый Sinatra.
 Домашний файлообменник на базе Sinatra и DataMapper. Часть 1 — The Begining.  Статья на Хабрахабр.
 Сравнение каркасов веб-приложений

Веб-программирование
Ruby
Свободное программное обеспечение, написанное на Ruby
Свободные библиотеки программ
Статьи с примерами кода Ruby